Brunnenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler:

 Brunnenklinge (Butzbach), rechtes Bachtal zum Butzbach, linker Zufluss der Fils bei Sparwiesen, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Brunnenklinge (Echtbach), rechtes Bachtal zum Echtbach nahe Hilpert, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnenklinge (Erf), rechte Bachklinge zur Erf vor Riedern, Gemeinde Eichenbühl, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Brunnenklinge (Harzklinge), linke Seitenklinge der Harzklinge (zum Kocher) bei Rübgarten, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnenklinge (Nitzelbach), rechter Bachklinge zum Nitzelbach (zum Walkersbachs) bei der Wetzlerhütte von Pfahlbronn, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnenklinge (Schapfenbach), rechtes Bachtal zum Schapfenbach (zum hier Bettringer Bach genannten Strümpfelbach, zur Rems) in Unterbettringen, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brunnenklinge, Oberlauf-Waldklinge des Seebächles (zur Sulm) vor Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn
 Brunnenklinge (Tauber), linkes Bachtal zur Tauber in Tauberrettersheim, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Brunnenbach
 Brunnenklingenbach